Název Ballarat má více významů:

 Ballarat (Kalifornie) – zaniklé sídlo v Kalifornii ve Spojených státech amerických
 City of Ballarat – město v Austrálii
 HMAS Ballarat (J184) – korveta třídy Bathurst
 HMAS Ballarat (FFH 155) – fregata třídy Anzac